

Nom de personnes

Patronyme 

 Archie Mayo (1891-1968), cinéaste américain ;
 Alfredo Mayo (1911-1985), acteur espagnol ;
 Alfredo Fernández Mayo, réalisateur espagnol ;
 Charles Horace Mayo (1865-1939), médecin américain ;
 Christine Mayo (1884-1963), actrice américaine ;
 David Mayo (1940-), scientologue dissident né en Nouvelle-Zélande ;
 Elton Mayo (1880-1949), sociologue d'entreprise australien ;
 François Mayo (1967-), boxeur camerounais ;
 Helen Mayo ( (1878-1967), médecin australienne ;
 Herbert Mayo (1796-1852), anatomiste et physiologiste britannique ;
 Hugo Mayo (1895-1988), écrivain et poète équatorien ;
 Iban Mayo (1977-), coureur cycliste espagnol ;
 James Mayo (1914-), nom de plume de l'écrivain et journaliste britannique Stephen Coulter ;
 Jean-Claude Mayo (1945-2023), artiste plasticien réunionnais ;
 Jerod Mayo (1986-), joueur américain de football américain ;
 Katherine Mayo (1867-1940), nationaliste blanche, chercheuse et historienne américaine ;
 Ovinton J'Anthony Mayo (1987-), joueur américain de basket-ball ;
 Thomas Mayo Brewer (1814-1880), naturaliste américain ;
 William James Mayo (1861-1939), médecin américain ;
 William Worrall Mayo (1819-1911), médecin et chimiste britannique.

Prénom 
Mayo est un prénom japonais, porté entre autres par :
Mayo Okamoto, chanteuse.

Pseudonyme 

 Mayo (1905-1990), nom d'artiste d'Antoine Malliarakis, peintre grec, costumier et chef décorateur.
 Virginia Mayo (1920-2005), de son vrai nom Virginia Clara Jones, actrice américaine.
 Harry Mayerovitch (1910-2004) dit Mayo, artiste pluridisciplinaire canadien du .

Toponyme 

 Division de Mayo, une circonscription électorale d'Australie méridionale.

 Mayo-Danay, Mayo-Kani, Mayo-Sava et Mayo-Tsanaga, quatre des 6 départements qui constituent la région de l'Extrême-Nord du Cameroun, laquelle borde les régions du Tchad mentionnées ci-dessous.
 Mayo Djaredi, Mayo Doumsi, Mayo Sahel, des villages de la région du Nord

 Mayo, une municipalité du Québec ;
 Mayo, un village du Yukon ;
 , un canton de l'Ontario.

 , dans le département de Nariño.

 Mayo, une localité de Côte d'Ivoire.

 Mayo, une ville de l'État de Floride.

 Comté de Mayo, dans la province de Connacht ;
 Mayo, village éponyme du comté irlandais ;
 Mayo, circonscription électorale irlandaise (élections au Dáil Éireann), correspondant approximativement au Comté de Mayo.
 Mayo, circonscription électorale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, de 1801 à 1885.

 Mayo-Kebbi Est, l'une des 18 régions du Tchad, Mayo-Lémié et Mayo-Boneye, étant deux des quatre départements qui constituent cette région ;
 Mayo-Kebbi Ouest, l'une des 18 régions du Tchad, Mayo-Dallah étant l'un des quatre départements qui constituent cette région.

 Mayo, ville de Trinité-et-Tobago.

Hydronyme 
Mayo est un nom de cours ou d'étendue d'eau, notamment porté par :

 , une rivière du département de Río Senguer.

 Mayo, ou maayo est un mot qui signifie rivière en peul du Cameroun. Plusieurs rivières, ainsi que des divisions administratives du Nord du Cameroun comportent ce terme dans leur nom : Mayo Tyel, Mayo Magariba, Mayo Lotchi, départements de Mayo-Louti et de Mayo-Danay, etc.

 , un lac du Yukon.

, un lac de barrage de Caroline du Nord.
, une rivière de Caroline du Nord et de Virginie.

, une rivière de l'État de Sonora.

Río Mayo, une rivière du département de San Martín.

Titre 

 Mayo, série télévisée de la BBC diffusée en 2006.

Divers 
 La Mayo Clinic, un centre de soins médicaux aux États-Unis.
 Les Mayos, groupe ethnique d'Amérindiens dont le territoire se situe au Mexique dans les États de Sinaloa et de Sonora.
 Le mayo, la langue parlée par les Mayo.
 Mayo, le nom du mois de mai en espagnol, se retrouve dans plusieurs noms d'œuvres ou toponymes dans cette langue. Exemple : Dos de Mayo tableau célèbre de Goya.
 Abréviation courante de la sauce mayonnaise

Patronyme hispanique
Patronyme anglais
Prénom japonais
Pseudonyme
Homonymie d'hydronyme
Abréviation